Чатчай Чунхаван (тайск.: ชาติชาย ชุณหะวัณ; 5 апреля 1920 года, Бангкок, Таиланд — 6 мая 1998 года, Лондон, Великобритания) — офицер тайской армии, дипломат, политик. С 1986 по 1991 гг. был председателем Национальной партии Таиланда, с августа 1988 года до февраля 1991 года занимал пост премьер-министра Таиланда.

Семья 
Родился в семье фельдмаршала Пхина Чунхавана. Его отец был китайцем, а мать – тайкой.  Его дед родился в провинции Гуандун, Китай. С 1948 по 1954 гг. отец Чатчая занимал пост Главнокомандующего Королевской тайской армией, имел огромное влияние на политическую и экономическую элиту Таиланда. 

У Чатчая было четыре сестры. Старшая сестра вышла замуж за генерала Пао Сианона, который сыграл важную роль в политической жизни страны в 1950-е гг. Другая сестра вышла замуж за будущего политического союзника Чатчая. Сам он женился на родственнице королевы-матери Синакхаринтры (мать двух королей Таиланда: Рамы VIII Ананды Махидона и Рамы IX Пхумипона Адульядета). В его семье было двое детей: дочь и сын, который впоследствии стал известным политологом и общественным деятелем.

Образование, военная и политическая карьера 
Получил образование в школе Тхепсирин, одной из самых престижных школ для мальчиков в Бангкоке. Затем он учился в Королевской военной академии Чулачомклао. В 1940 году получил звание второго лейтенанта, возглавил кавалерийский взвод: так началась его военная служба.  Во время Второй мировой войны был определен в «Северо-западную армию», которой руководил его отец. «Северо-западная армия» участвовала в вторжении в Шанские княжества Бирмы.

После войны продолжил военное обучение в кавалерийской школе в Бангкоке, а также в школе бронетанковых войск в Форт-Ноксе (Кентукки, США).  В 1949 году был назначен военным атташе в Вашингтоне. В 1951 году получил звание генерал-майора.

В 1951 году военные под руководством отца Чатчая и его зятя Пао Сианона совершили «тихий переворот». Идейным вдохновителем переворота был Пибун Сонгкрам, который в тот период находился на посту премьер-министра Таиланда. Переворот был совершен для того, чтобы укрепить режим Пибуна и военной клики Пхина Чунхавана и Пао Сианона, а также избавиться от политических оппонентов.

Тем не менее, в 1957 году фельдмаршал Сарит Танарат, давний политический противник Пибуна Сонгкрама, совершил переворот против его правительства. Пибун Сонгкрам покинул пост премьер-министра Таиланда. Важные политические и военные посты были заняты сторонниками Танарата, Пао Сианон и Пхин Чунахван потеряли былое влияние. Семью обвинили в краже государственных средств. Кроме того, выяснилось, что их многомиллионное состояние хранилось на счетах в Швейцарии. Ч. Чунхавану пришлось уйти в отставку. Впоследствии он работал послом в таких странах, как Аргентина, Австрия, Швейцария, Турция, Югославия. В 1972 году был назначен руководителем политического отдела МИД в Бангкоке.

Политическая карьера 
С 1963 по 1973 гг. в стране был установлен военно-бюрократический режим Т. Киттикачона, который занимал пост премьер-министра Таиланда. В 1972 году Чатчай был назначен заместителем министра иностранных дел. Этот пост он занимал и в период «демократического эксперимента» (1973-1976) после свержения режима Киттикачона. Кроме того, в 1973 году он был назначен представителем тайского правительства в Пекине (КНР). 

В 1974 году Ч. Чунхаван и его союзники основали консервативную и антикоммунистическую Народную партию. По итогам первых демократических выборов 1975 года (после свержения диктатора Киттикачона) Народная партия считалась одной из самых влиятельных партий Таиланда.  В 1976 году был министром промышленности в правительстве Сени Прамота. В 1980-е гг. занимал должность заместителя премьер-министра при правительстве Према Тинсуланона.

Премьерство 

В июле 1988 года Народная партия одержала победу на выборах. 4 августа 1988 года Чатчай Чунхаван был назначен премьер-министром Таиланда. Блестящая военная карьера, 12-летний стаж работы дипломатом, опыт работы в политической и экономической сферах помогали ему уверенно чувствовать себя на этой должности. Кроме того, он сразу же приступил к решению важных внешнеполитических проблем. Ч. Чунхаван считал, что необходимо превратить Индокитай из зоны боя в зону  свободной торговли. Так, в период его премьерства были налажены отношения с «коммунистическими» соседями: Вьетнамом, Камбоджей и Лаосом, которые в период Холодной войны считались врагами Таиланда. Кроме того, с этими странами стали налаживаться и торговые контакты, был упрощен пограничный режим.  

В конце 1980-х гг. были начаты инфраструктурные проекты по развитию дорожно-транспортной сети, телефонизации, строительству метро. Новый премьер-министр был озабочен продвижением тайского бизнеса, установлением политической стабильности, развитием туризма в стране, а также закупкой зарубежных технологий. В этот период растет экспорт, Таиланд все больше стал ориентироваться на внешний рынок (в особенности на США, Евросоюз и Японию). Новое правительство хотело превратить Таиланд в самую мощную экономическую державу уже к 2000 году.   

Будучи заядлым консерватором, тем не менее, ограничил власть военно-бюрократических кругов. Однако политическая элита Таиланда ещё не была готова к либеральным переменам и развитию парламентских институтов. 23 февраля 1991 года военная верхушка под руководством Сучинды Крапраюна организовала государственный переворот. Премьер-министра обвинили в коррупции и злоупотреблении властью. Ч. Чунхаван ушел в отставку (на время уехал в Великобританию), его место занял Ананд Паньярачун.

После амнистии и возвращения в Таиланд продолжил политическую деятельность. В 1992 году он основал партию Национального развития.

Личная жизнь 
Чатчай был известен своей любовью к сигарам, изысканным винам и мотоциклам Harley Davidson. Активно занимался спортом, часто посещал вечеринки и дискотеки (даже в преклонном возрасте).

6 мая 1998 года в возрасте 78 лет умер от рака печени в Лондоне.

Награды 
Награды Таиланда

Награды иностранных государств

Примечания 

Политики Таиланда
Политики XX века
Министры обороны Таиланда
Военачальники Таиланда
Послы Таиланда в Аргентине‎
Послы Таиланда в Австрии‎
Послы Таиланда в Турции‎
Послы Таиланда в Швейцарии‎
Послы Таиланда в Югославии‎
Постоянные представители Таиланда при ООН
Умершие от рака печени